Râul Zârna se poate referi la:

 Zârna - râu afluent al Râului Doamnei
 Zârna - râu afluent al râului Drăgan